

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Piątkowa – część miasta Nowy Sącz
 Piątkowa – część wsi Lubień w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Lubień
 Piątkowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec 
 Piątkowa – część wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Piątkowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko 
 Piątkowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa

Zobacz też 
 Piątkowa Góra, Piątkowo